Rickenbach ist ein geographischer Name:

Gemeinden:
 Rickenbach BL, Gemeinde im Bezirk Sissach, Kanton Basel-Landschaft
 Rickenbach (Hotzenwald), Gemeinde im Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Rickenbach LU, Gemeinde im Amt Sursee, Kanton Luzern
 Rickenbach SO, Gemeinde im Bezirk Olten, Kanton Solothurn
 Rickenbach TG, Gemeinde im Kanton Thurgau, in der Nähe von Wil SG
 Rickenbach ZH, Gemeinde im Bezirk Winterthur, Kanton Zürich

 Langrickenbach, Gemeinde im Bezirk Kreuzlingen, Kanton Thurgau

Orte:
 Rickenbach AG, Ortsteil der Gemeinde Merenschwand, Kanton Aargau
 Rickenbach bei Ottenbach, Weiler der Gemeinde Ottenbach, Bezirk Affoltern, Kanton Zürich
 Rickenbach (Lindau), Ortsteil der Stadt Lindau, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Rickenbach (Salem), Ortsteil von Salem im Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Rickenbach (Scheidegg), Ortsteil des Marktes Scheidegg, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Rickenbach SZ, Ortsteil der Gemeinde Schwyz, Kanton Schwyz
 Rickenbach (Wolfurt), Ortsteil von Wolfurt im Bezirk Bregenz, Vorarlberg

 Kurzrickenbach, Ortsteil von Kreuzlingen, Kanton Thurgau
 Niederrickenbach (Maria-Rickenbach), Ort in der Gemeinde Oberdorf, Kanton Nidwalden
 Oberrickenbach, Ort in der Gemeinde Wolfenschiessen, Kanton Nidwalden

Gewässer:
 Rickenbach, anderer Unterlaufname des Fluhmattbachs, linker Zufluss der Hauensteiner Alb vor Albbruck, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Rickenbach (Bodensee), Zufluss des Bodensees in Reutin, Lindau (Bodensee), Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern und rechter Mündungsarm des Bösenreutiner Tobelbachs
 Rickenbach (Leiblach), linker Zufluss der Leiblach und Grenzbach bei Burgstall, Sigmarszell, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern und Gmünd, Hohenweiler, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Rickenbach (Mahlspürer Aach), zuvor lange Langenbach, linker Zufluss der Mahlspürer Aach (zur Stockacher Aach) gegenüber Winterspüren, Gemeinde Stockach, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Rickenbach (Rohrenbach), linker Zufluss des Rohrenbach (rechter Hauptstrang-Oberlauf des Ringgenbachs) bei Walbertsweiler, Gemeinde Wald, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Rickenbach (Schwarzach), ein Zufluss der Schwarzach bei Rickenbach, Gemeinde Wolfurt, Vorarlberg
 Rickenbach (Thur), linker Zufluss der Thur (zum Hochrhein) vor Bleiken, Gemeinde Wattwil, Wahlkreis Toggenburg, Kanton St. Gallen

Rickenbach ist ein Familienname:
 Kati Rickenbach (* 1980), Schweizer Comiczeichnerin
 Josef Gottlieb Rickenbach (1928–1995), Schweizer Lehrer, Journalist und Politiker (SP)
 Victor Rickenbach (1928–2007), Schweizer Politiker

Siehe auch:
 Riggenbach
 Rickenbacher